Горбуно́ва— женская форма русской фамилии , а также топоним в России.

Фамилия

А—В 
 Горбунова, Алла Глебовна (род. 1985) — российская поэтесса.
 Романова (Горбунова), Валерия Сергеевна (род. 2003) — российская волейболистка.
 Горбунова, Валентина Юрьевна (род. 1947) — советский, российский генетик.

Е 
 
 Горбунова, Елена Анисимовна (1927—2021) — советская учёная.
 Горбунова-Посадова, Елена Евгеньевна (1878—1955) — детская писательница, педагог.

И—Ю 
 Горбунова, Ирина Борисовна (род. 1962) — российский педагог.
 Горбунова-Каблукова, Минна Карловна (1840—1931) — советская писательница и общественная деятельница.
 Горбунова, Наталья Григорьевна (Кершнер-Горбунова; 1927—2000) — советский археолог.
 
 Горбунова, Софья Александровна (род. 1927) — советская волейболистка.
 Горбунова, Татьяна Игоревна (род. 1990) — российская гимнастка.
 Горбунова, Юлия Германовна (род. 1968) — российский химик, академик РАН.

Топоним

Населённые пункты 
 Горбунова — бывшая деревня (упразднена в 2005 году) в Кудымкарском районе Пермского края.
 Горбунова — бывшая деревня в Ачитском городском округе Свердловской области.
 Горбунова — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.

 Горбунова Гора — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Большая Горбунова — деревня в Катайском районе Курганской области.
 Малая Горбунова — деревня в Катайском районе Курганской области.

Водные объекты 
 Горбунова — река в России, протекает в Томской области.

См. также